Mondlane est le patronyme de : 
 Eduardo Mondlane (1920–1969), homme politique du Mozambique.
 Janet Mondlane (1935), femme politique et épouse du précédent.